Samsung YP-U6 — миниатюрный аудиоплеер, плейдрайв компании Samsung Electronics. Принадлежит к Yepp U серии. Первая модель серии, имеет металлический корпус и цветной дисплей. Поступила в продажу в ноябре 2010 года.

Как и предшественник, позиционируется как спортивная модель. Имеет специальное приложение, считающее потраченные калории.

Плеер оснащен встроенным USB штекером для соединения с компьютером. В отличие от YP-U5 штекер опять стал выдвижным, как в ранних моделях серии (но полноразмерным). При подсоединении к компьютеру аккумулятор заряжается. Как и предыдущие модели, имеет FM-тюнер и микрофон. Встроенная система обработки звука DNSe 3.0 теперь называется SoundAlive.

Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, OGG, FLAC

В комплект поставки входят:
 Плеер
 Наушники
 Инструкция по эксплуатации

Ссылки 
 Samsung YP-U6 на официальном сайте компании Samsung

 

Цифровые плееры